XXV турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 28 августа по 3 декабря 2017 года с участием 14 команд Суперлиги и 9 команд высшей лиги «А». Обладателем трофея четвёртый раз подряд и седьмой раз в истории стал казанский «Зенит».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа прошли с 28 августа по 3 сентября. По их результатам право продолжить выступление на турнире получили 13 участников — по 2 команды, занявшие в своих зонах 1-е и 2-е места, и лучшая третья команда среди всех зон. При этом команды, имевшие в составе трёх и более игроков, выступавших за сборную России на чемпионате Европы-2017 («Зенит» Казань, «Локомотив», «Факел»), выходили в полуфинальный этап независимо от результатов предварительного. В связи с финансовыми проблемами отказалось от участия пермское «Прикамье», которое должно было сыграть в зоне 5.

Зона 1 (Санкт-Петербург)

Зона 2 (Нижневартовск)

Зона 3 (Новосибирск)

Зона 4 (Белгород)

Зона 5 (Большевик)

Зона 6 (Каспийск)

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовало «Белогорье», получившее право принять «Финал четырёх». Остальные 12 команд были распределены на 3 квартета «змейкой» на основании их положения в чемпионате России-2016/17. Из-за финансовых проблем команда «Югра-Самотлор» снялась с соревнований в группе В. В финальный этап вышли победители групп.

Группа A (Казань)

Группа Б (Кемерово)

Группа В (Новосибирск)

Финальный этап в Белгороде 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 1 ноября в Москве.

Полуфиналы 
2 декабря

Финал 

Лучшими игроками финального матча признаны: в составе «Кузбасса» — Виктор Полетаев, в составе «Зенита» — Вильфредо Леон.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2017 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

 

2017 год в волейболе